Liocarcinus vernalis — вид морских плавающих крабов из семейства Polybiidae. Ранее вид включали в семейство Portunidae.

Как и другие представители семейства, Liocarcinus vernalis характеризуется преобразованием пятой пары ног в широкие лопасти, которые используются для плавания.

Долгое время считалось, что Liocarcinus vernalis является преимущественно средиземноморским видом, но его известный ареал был расширен благодаря серии наблюдений в 1980-х и 1990-х годах. Он простирается от Западной Африки до южной части Северного моря.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Polybiidae
Ракообразные Атлантического океана
Животные, описанные в 1827 году